

Нортборо — місто, штат Массачусетс
 Нортборо — переписна місцевість, штат Массачусетс